Олеся Владимировна Железняк (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, певица.

Биография 
Родилась 11 ноября 1974 года в Москве. В детстве занималась в хореографической студии.

В 1999 году окончила Российскую академию театрального искусства (курс Марка Захарова) и была принята в группу Московского театра имени Ленинского комсомола. Первым её спектаклем был «Варвар и еретик».
Стала популярной после успешного кинодебюта в фильме «Ландыш серебристый».

Участвовала в шоу «Ледниковый период-2» в паре с Максимом Марининым, была ведущей проекта телеканала НТВ «Ты суперстар!».

В 2015 году дублировала роль Печали в мультипликационном фильме «Головоломка».

Семья 
 Отец: Владимир, умер, работал грузчиком.
 Мать: Лидия, умерла, работала швеёй.
 Старшая сестра, Людмила, по специальности библиотекарь, работает менеджером.
 Старшая сестра, средняя из всех, Оксана, по специальности продавщица, работает менеджером.

Личная жизнь 
Олеся замужем за актёром Спартаком Сумченко (род. 1973). У супругов четверо детей: Савелий (род. 12 августа 2003), Агафья (род. 6 ноября 2006), Прохор (род. 7 ноября 2010) и Фома (род. 8 ноября 2013).

Творчество

Роли в театре

Ленком 
  — «Варвар и еретик» по роману «Игрок» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Марк Захаров
 «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта. Режиссёр: Александр Морфов — Клара Цаханассьян, жена Илла
 «Юнона и Авось»
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
 «Мистификация»
 «Жестокие игры» Алексея Арбузова
 «Королевские игры» Григория Горина
  — «Шут Балакирев» по пьесе Григория Горина. Режиссёр: Марк Захаров
 «Вишнёвый сад» по пьесе А.П. Чехова. Режиссёр: Марк Захаров

Независимый театральный проект 
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони — Деянира
  — «Боинг-Боинг» по пьесе Марка Камолетти
  — «Жестокие танцы» Танцевальный марафон по мотивам романа Хораса Маккоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» — Сюзи

Театр на Малой Бронной 
 «Весёлая жизнь и грустная смерть французской артистки Адриенны Лекуврер» Э. Скриба — Адриенна Лекуврер

Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» 
 2004 — «Бестолочь» Марка Камолетти. Режиссёр Р. Самгин — Анна
 2015 — «Сеанс гипноза для семейной пары» по пьесе В. Сигарева «Детектор лжи». Режиссёр Георгий Цнобиладзе — Надежда

Современный театр антрепризы 
 «Вокзал на троих». Режиссёр: Р. Самгин
Театральная компания «Маскарад»

 2011 — «Лес» А. Островского. Режиссёр Р. Самгин — Улита

 2012 — «Пигмалион» Б. Шоу. Режиссёр Р. Самгин — Элиза Дулиттл
 2015 — «Дуэнья» Р. Шеридан. Режиссёр Р. Самгин — Дуэнья
 2019 — «СУПЕРSTARS» Режиссёр Р. Самгин — Лола Бэнкс

Фильмография

Дубляж 
 Головоломка / Inside Out — Печаль
 Попугай Club — обезьяна Джульета
 Лентяйка Василиса — улитка
 Гурвинек. Волшебная игра — Мисс Сискин

Телевидение 
 2007 — шоу «Ты — суперстар» (ведущая)
 2016 —  ток-шоу «Вечерний Краснодар» (ведущая)

Дискография 
 1999 — Ностальгия
 2006 — Я продолжаю жить
 2009 — Телефонный разговор
 2012 — Кафешка

Признание и награды 
 Лауреат премии «Чайка-2002» и премия газеты «Московский комсомолец» за роль в спектакле «Укрощение укротителей»
 Лауреат премии Международного фонда им. Е. П. Леонова и премии «Дебют» за роль в спектакле «Жестокие игры»
 Премия газеты «Московский комсомолец» за роль в спектакле «Шут Балакирев»
 Лауреат премии Международного фонда им. Е. П. Леонова и премии «Московские дебюты» за роль в спектакле «Визит дамы» (сезон 2008—2009)
 Заслуженная артистка РФ (2020).
 Лауреат премии «Хрустальная турандот» (2021) за лучшую женскую роль — Голда в «Поминальной молитве» театра «Ленком Марка Захарова».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Олеся Железняк на сайте Ленкома
 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Актёры и актрисы «Ленкома»